Il premio Star Trek è un riconoscimento italiano che premia i migliori racconti ambientati nell'universo di Star Trek, inediti o editi. Il premio è indetto dallo Star Trek Italian Club (STIC) e viene consegnato durante l'annuale STICCon.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Star Trek
Star Trek